

Скіппак Тауншип — селище в окрузі Монтгомері, штат Пенсільванія
 Скіппак — переписна місцевість, штат Пенсильванія